Mongrel est un mot anglais désignant un bâtard résultant du croisement inconnu de races différentes. Ce mot est surtout utilisé dans le cas des chiens, auquel cas il est traduisible par corniaud.

Il peut aussi s'agir d'un nom faisant référence à :
 un serveur HTTP.
 un groupe de hip-hop britannique.
 un film de 1982 réalisé par Robert A. Burns.
 un album du groupe de mathcore .
 Mongrels, une série anglaise diffusée sur BBC Three en , réalisée par Adam Miller et écrite par Jon Brown et Daniel Peak.
 un album de Bob Seger avec le Bob Seger system.
 , une compagnie de distribution de films canadienne.